Osoby:
 Ernst Friedrich von Carlsburg – niemiecki generał

Inne:
 Carlsburg – ród

Zobacz też:
 Karlsburg